Яворка () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Яворка, Венделин Михайлович (1882—1966) — словацкий католический священник, иезуит, византийского обряда, доктор философии.
 Яворка, Шандор (1883—1961) — венгерский ботаник словацкого происхождения.